Kabina – wieś w Estonii
 kabina oddzielana
 kabina załogi w samolocie (kokpit)
 kabina pasażerska w samolotach pasażerskich
 kabina nawigacyjna
 kabina sekcyjna
 kabina (kajakarstwo)
 Kabina– zamknięta część kadłuba na niewielkich jachtach